Елисеенки — название населённых пунктов:

Россия 
 Елисеенки — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Елисеенки — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.